Het f-blok is een verzamelnaam voor die elementen in het periodiek systeem waar de f-subschil wordt opgevuld. Het zijn de lanthaniden (4f subschil) en actiniden (5f subschil).

Zie ook
Elektronenconfiguratie

Periodiek systeem